Molekulska formula -{C19H21N3O5}- se može odnositi na:

 Isradipin
 Darodipin